Scharley ist der Familienname folgender Personen:
 Denise Scharley (1917–2011), französische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Hubert Scharley (1905–1969), deutscher Gewerkschafter und Politiker

Scharley steht für:
 den deutschen Name eines Stadtteils der polnischen Stadt Piekary Śląskie

Siehe auch:
 Scharlei